A Revolução de Abril é o nome da revolta de 1960 na Coreia do Sul. Revolução de Abril pode também referir-se a:

 Revolução de 25 de Abril de 1974 em Portugal, que derrubou a ditadura do Estado Novo
 Revolta de Abril, insurreição organizada pelos búlgaros no Império Otomano de abril a maio de 1876
 Revolução de Saur, a revolução comunista de abril de 1978 no Afeganistão

 Revolução de Abril de 2010 no Quirguistão